Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1973 war die zweite Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).

Meisterschaft 

Es wurden neun Rennen in der 1. und 2. Division ausgetragen. Das erste Rennen fand am 29. April auf dem Nürburgring statt und das letzte Rennen der Saison war das Sauerland-Bergrennen am 7. Oktober.

Zwei Rennen anderer internationaler Meisterschaften wurden zusätzlich in der DRM gewertet. Die teilnehmenden Fahrer erhielten zusätzlich Punkte in der DRM-Wertung.
Das 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring 1973 der Sportwagen-Weltmeisterschaft war das erste zusätzliche Rennen. Das zweite Rennen wurde von der Tourenwagen-Europameisterschaft veranstaltet.

Dieter Glemser sicherte sich auf einem Zakspeed-Ford Escort RS 1600 den Titel mit einem Punkt Vorsprung vor seinem Marken-Kollegen Hans Heyer auf einem Werks-Ford Capri RS 2600.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter waren nicht punkteberechtigt:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in der Punktewertung.

Anmerkung

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1973